Wypalanki - część wsi Szczenurze w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Wicko
 Wypalanki (powiat obornicki) – wieś w powiecie obornickim
 Wypalanki – osada leśna wsi Bąblinek w woj. wielkopolskim w pow. obornickim, w gminie Oborniki
 Wypalanki (powiat poznański) – wieś w powiecie poznańskim
 Wypalanki – część miasta Częstochowy